Верхошижемский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центре Кировской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Верхошижемье.

География 
Площадь — 2415 км². Основные реки — Шижма, Суводь, Ивкина, Кишкиль.

На юго-востоке района находится наивысшая точка Вятского Увала высотой 284,5 м над уровнем моря.

История 
Верхошижемский район образован Декретом ВЦИК от 8 июня 1929 года в составе Вятского округа Нижегородского края. В него вошли территории бывших Верхошижемской и части селений Кожинской, Коршикской и Посадкой волостей Халтуринского уезда и Кумёнской волости Вятского уезда. С 1934 года район — в составе Кировского края, с 1936 года — Кировской области. 14 ноября 1959 года Верхошижемский район был упразднён, а его территория включена в Оричевский район. 30 декабря 1966 года район был восстановлен.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО на территории района образованы 11 муниципальных образований: 1 городское и 10 сельских поселений (Верхошижемское городское поселение, Верхолиповское, Вороньевское, Зоновское, Калачиговское, Косинское, Мякишинское, Пунгинское, Среднеивкинское, Сырдинское, Угорское сельские поселения).

Законом Кировской области от 27 июля 2007 года № 151-ЗО Вороньевское и Среднеивкинское сельские поселения объединены в Среднеивкинское сельское поселение с административным центром в селе Среднеивкино.

Законом Кировской области от 30 апреля 2009 года № 369-ЗО Верхошижемское городское поселение и Верхолиповское сельское поселение объединены в Верхошижемское городское поселение с административным центром в посёлке городского типа Верхошижемье.

Население

Населённые пункты

Муниципальное устройство 
С 2009 года в состав района входят 9 муниципальных образований:
 Верхошижемское городское поселение,
 Зоновское сельское поселение,
 Калачиговское сельское поселение,
 Косинское сельское поселение,
 Мякишинское сельское поселение,
 Пунгинское сельское поселение,
 Среднеивкинское сельское поселение,
 Сырдинское сельское поселение,
 Угорское сельское поселение.

Всего на территории района насчитывается 73 населённых пункта.

Председатели райисполкома 
С 1929 по 1991 годы в райисполкоме председательствовали:

Культура 
В Верхошижемье имеется краеведческий музей.

Достопримечательности 
 Церковь в селе Среднеивкино — одна из крупнейших в Кировской области, сейчас восстанавливается.
 В Среднеивкино находится пруд — крупнейший водоём Верхошижемского района.
 Воронье расположено вблизи наивысшей точки Вятского Увала.
 В с. Верхолипове сохранился храм во имя Святого апостола Иоанна Богослова (1820). Среди фресок выделяются тонким письмом Успение Божией Матери и Благовещение.
 Храм во имя Святой Троицы в центре пгт. Верхошижемье имеет двухвековую историю, но он значительно пострадал и внутри, и снаружи, купола совсем снесены. Летом 2009 года начаты восстановительные работы.
 В районе есть деревня под названием Москва.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района.
 Сведения на сайте областной администрации.
 Информационный сайт Верхошижемского района.
 Верхошижемская централизованная библиотечная система.
 Верхошижемская музыкальная школа.

Литература 
Скопин Е.Л., Кривошеина Н.В.  Памятники архитектуры градостроительства и монументального искусства Кировской области : материалы к Своду памятников истории и культуры Кировской области [Текст] : (монография) / Е. Л. Скопин, Н. В. Кривошеина. – Вып. 5 : Верхошижемский район. – Киров, 2011. – 288 с., илл.